

Miejscowości i ich części w Polsce
 Wg TERYT jest ich 10, w tym 5 podstawowych
 Jaroszówka - część miasta Boguchwała
 Jaroszówka – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. legnickim, w gminie Chojnów 
 Jaroszówka – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Bedlno 
 Jaroszówka - przysiółek wsi Mystków w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Kamionka Wielka
 Jaroszówka - część wsi Skawa w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Raba Wyżna
 Jaroszówka - część wsi Hucisko w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Stryszawa
 Jaroszówka - część wsi Dąbrówka Szczepanowska w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Pleśna
 Jaroszówka – wieś w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Gdów
 Jaroszówka – kolonia w województwie podlaskim, w powiecie białostockim, w gminie Wasilków
 Jaroszówka – kolonia w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Dwikozy

Miejscowości na Ukrainie
 Jaroszówka – wieś w obwodzie czerkaskim

Inne 
 Jaroszówka – dzielnica Białegostoku

Przypisy